Casa de esquileo puede hacer referencia a:

 Casa del esquileo de Cabanillas del Monte Bien de Interés Cultural. situada en Cabanillas del Monte.
 Casa de Esquileo de Santillana,  situada en Revenga.
 Casas de esquileo de Trescasas,  situada en Trescasas.
 Casa de Esquileo de Sonsoto,  situada en Sonsoto.
 Casa de Esquileo de Agriones,  situada en Trescasas.
 Casa de Esquileo de Pellejeros,  situada en Palazuelos de Eresma.